Холокост в Кру́пском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Крупского района Минской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Крупский район был полностью оккупирован немецкими войсками 9 июля 1941 года, и оккупация продлилась три года — до 28 июня 1944 года. Нацисты включили Крупский район в состав территории, административно отнесённой к зоне армейского тыла группы армий «Центр».

Комендатуры — полевые (фельдкомендатуры) и местные (ортскомендатуры) — обладали всей полнотой власти в районе. Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из коллаборационистов.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, используя на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

Массовые убийства евреев в районе начались уже в сентябре 1941 года в Крупках, Бобре, деревнях Холопеничи, Обчуга, Шамки, Дубровка, Ротань и других местах.

За время оккупации практически все евреи Крупского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

Гетто 

Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, немцы создали на территории района 6 гетто:
 в гетто в посёлке Бобр (лето 1941 — 10 октября 1941) были убиты около 700 евреев.
 в гетто в городе Крупки (июль 1941 — 18 сентября 1941) были убиты около 2000 евреев.
 в гетто в посёлке Холопеничи (июль 1941 — 6 сентября 1941) были убиты около 2400 евреев.

Обчуга 
Деревня Обчуга была захвачена нацистами в июле 1941 года, и оккупация продлилась до 28 июня 1944 года.

В октябре 1941 года в Обчуге были убиты несколько евреев.

Гетто было ликвидировано 6 (5) мая 1942 года, когда на окраине деревни были расстреляны последние 440 евреев.

Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Обчуге. В 1960 году на братской могиле установлен обелиск.

Ухвала 
После оккупации евреи посёлка Ухвала жили в условиях гетто, а затем были убиты неподалёку в лесу.

В 2010 году убитым в Ухвале евреям был установлен памятник.

Шамки 
В деревне Шамки до войны был еврейский колхоз, в котором числилось более 800 человек. После оккупации деревни евреев согнали в гетто, которое просуществовало до сентября 1941 года.

6 сентября 1941 года, в субботу, в местечко Холопеничи прибыл немецкий карательный отряд численностью более 100 человек, который окружил деревню, собрал евреев и расстрелял их. После этого, примерно через два часа, из деревни Шамки пригнали около 700 евреев — детей, женщин, мужчин, которых там же расстреляли из автоматов. Всего во время этой «акции» немцы убили около 1600 человек.

В 1957 году родственники погибших евреев установили на месте расстрела памятник.

Случаи спасения и «Праведники народов мира» 
В Крупском районе 4 человека были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны».

 Булай Зося и Павел — за спасение Скумс Анны в деревне Липовец.
 Давыденок Денис и Анастасия — за спасение Симхович Ципы и её сына Изи в деревне Папарное.

Память 
Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Крупском районе.

Памятники убитым евреям района установлены в Крупках, Обчуге, Холопеничах, Бобре, Шамках и Ухвале.

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 
 
 ;
 ;
 ;

Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). — фонд 861, опись 1, дело 8, лист 195;
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — фонд 7021, опись 87, дело 7.

Дополнительная литература
 Л. Смиловицкий, «Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг.», Тель-Авив, 2000
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Гетто в Белоруссии
Крупский район